Ти́моти Дэ́ниел «Тим» Ко́нуэй (; 15 декабря 1933 — 14 мая 2019) — американский актёр, комик и сценарист. Обладатель «Золотого глобуса» и шести премий «Эмми».

Биография 
Конуэй родился в 1933 году в Огайо, США, у него ирландско-румынское происхождение. Тим учился в Bowling Green State University по специальности речь и радио и был активным членом братства Phi Delta Theta. После окончания учёбы пошёл в армию, а затем работал почтальоном на одной из радиостанций Кливленда, где он также стал сотрудником рекламного отдела. Конуэй позже изменил своё имя на «Тим», чтобы избежать путаницы с актёром Томом Конуэем.

Конуэй был дважды женат. Его первый брак был с Мэри Энн Далтон с 1961 до 1978 год. У них родилось шестеро детей. Второй раз он женился на Шарлин Фуско 18 мая 1984 года. Среди его детей — радиоведущий Тим Конуэй-младший.

Фильмография

Примечания 

Солдаты Армии США
Похороненные на Вествудском кладбище
Киноактёры США
Выпускники Государственного университета Боулинг Грин
Персоналии:Disney